Brad Rowe (1970), Amerikaans acteur
 Brian Rowe (1988), Amerikaans voetballer
 Diane Rowe (1933), Engels-Duits tafeltennisspeelster
 Howard Rowe (1942), Amerikaans componist
 Keith Rowe (1940), Brits gitarist
 Luke Rowe (1990), Welsh wielrenner
 Lyle Rowe (1987), Zuid-Afrikaans golfer
 Micah Rowe (1981), Amerikaans acteur
 Mike Rowe (1962), Amerikaans presentator
 Nicholas Rowe (1674-1718), Engels schrijver
 Omar Rowe (1994), Engels voetballer
 Stephen Rowe, Amerikaans acteur